

Pessoas
Cole Porter
Michael Porter
Adina Porter
Harry Porter, atleta campeão nos Jogos Olímpicos de 1908

Localidades

Porter (Indiana)
Porter (Minnesota)
Porter (Oklahoma)
Ou ainda:
Porter Heights

Outros
Porter (cerveja)
Porter (cratera marciana)

Desambiguação